Эльвинг:

 Эльвинг — в легендариуме Дж. Р. Р. Толкина: полуэльфийка, дочь Диора и Нимлот.
 Эльвинг, Фредрик (1854—1942) — финляндский ботаник.